200 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinał miały miejsce 8 sierpnia, a finał 9 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 2:14,26 (minimum A) i 2:18,96 (minimum B).

Tytułu mistrzyni olimpijskiej z Londynu broniła Chinka Ye Shiwen.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 

Legenda: DNS - nie startowała

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem zmiennym kobiet